Сидибе — фамилия. Известные носители:
 Сидибе, Габури (род. 1983) — американская актриса.
 Сидибе, Джибриль (род. 1982) — малийский футболист, участник кубков африканских наций 2004, 2006 и 2008.
 Сидибе, Джибриль (род. 1992) — французский футболист.
 Сидибе, Исса Модибо (род. 1992) — нигерский футболист, нападающий клуба АСК.
 Сидибе, Манде (1940—2009) — малийский политический деятель, премьер-министр Мали (2000—2002); старший брат Модибо Сидибе.
 Сидибе, Модибо (род. 1952) — малийский политик, премьер-министр Мали с 2007.